Glasspinnen kan syfta på:

Glasspinne – den pinne, oftast gjord i trä, som glassen är formad runt på pinnglassen
 Utsiktstornet Glasspinnen - ett utsiktstorn på Norra berget i Sundsvall